Сезон 1989/90 — 80-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 79-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в двадцатый раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Чемпионский плей-офф

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Чемпионский плей-офф

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1989/90
Чемпионат Австрии 1989/90 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1989/90 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 1989/90 на сайте AustriaSoccer.at

1989/1990
Аустрия Вена